И́горь Игна́тов: